Le mercredi  est le 71 jour de l'année 1812.

Naissances 
 El Lavi (mort le ), matador espagnol
 James Speed (mort le ), personnalité politique américaine
 Auguste Graëff (mort le ), personnalité politique française
 Prosper Despine (mort le ), médecin et psychiatre français
 William Vincent Wallace (mort le ), compositeur, chef d'orchestre

Décès 
 Jean-Louis Grillet (né le ), chanoine savoyard
 Philippe-Jacques de Loutherbourg (né le ), peintre franco-britannique

Événements 
 émancipation des Juifs en Prusse.

Voir aussi 
 11 mars et mars 1812

Références